Вайман — фамилия. Происходит из языка идиш.

Известные носители:
 Вайман, Айзик Абрамович (1922—2013) — исследователь клинописи, дешифровщик протошумерской письменности.
 Вайман, Андреас (нем. Andreas Weimann; род. 1991) — австрийский футболист, нападающий английского клуба «Астон Вилла».
 Вайман, Кари Энн (род. 1988) — американский фотохудожник.
 Вайман, Михаил Израилевич (1926—1977) — советский скрипач и музыкальный педагог.
 Вайман, Наум Исаакович (род. 1947) — израильский писатель, поэт и переводчик.
 Вайман, Семён Теодорович (1924—2004) — российский литературовед и педагог.

См. также